Cilamaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cilamaya, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cilamaya, distrikt, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar